Schisme orthodoxe désigne un schisme entre des églises orthodoxes :
 la raskol (révolte) au sein de l'Église orthodoxe russe ;
 le  entre les patriarcats de Moscou et de Constantinople ;
 le schisme orthodoxe (2018) entre les patriarcats de Moscou et de Constantinople ;
 le schisme de 1991 à 2018 au sein de l'Église orthodoxe éthiopienne.

Par métonymie et selon le point de vue qui considère l'église catholique romaine comme l'unique continuation de la « Grande Église » du premier millénaire, la séparation des Églises d'Orient et d'Occident peut aussi parfois être désignée par l'expression « schisme orthodoxe » qui, dans ce cas, devient un oxymore anachronique puisque l'église catholique, tout autant que les églises orientales, se considère elle aussi comme orthodoxe (« juste-croyante »).